Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 351 dans le monde.

 Route 351 au Québec, Canada
 Route 351 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 351 en France
 Autoroute A351 en France